Las siglas FPI pueden hacer referencia a:
 Los contratos predoctorales de Formación del Personal Investigador del Gobierno de España
 Frente Popular Marfileño
 Fibrosis pulmonar idiopática
 Formal Public Identifier